Rose Hill Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rose Hill Cemetery (Arkansas), ID-Nr. 98000613
 Rose Hill Cemetery (Georgia), ID-Nr. 73000611